Brasil
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Andrelândia) - em Minas Gerais
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Aracati) - no Ceará
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Belém) - no Pará
 Igreja Nossa Senhora do Rosário (Cachoeira) - na Bahia
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Floresta) - em Pernambuco
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Goiana) - em Pernambuco
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Itaúna) - em Minas Gerais
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Lavras) - em Minas Gerais
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Natal) - no Rio Grande do Norte
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Ouro Preto) - em Minas Gerais
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Pirenópolis) - em Goiás
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (Pirenópolis) - em Goiás
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Porto Alegre) - no Rio Grande do Sul
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Resende Costa) - em Minas Gerais
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Santa Maria) - no Rio Grande do Sul
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Serro) - em Minas Gerais
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Uberlândia) - em Minas Gerais
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Vila Velha) - no Espírito Santo
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Vitória) - no Espírito Santo
Portugal
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Horta) - nos Açores
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Lagoa) - nos Açores
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Lajes das Flores) - nos Açores
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Lomba da Maia) - nos Açores
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Topo) - nos Açores
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Olhão) - no Algarve
Outras localidades
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Doha) - no Catar
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Goa Velha) - na Índia

 
 
 

Desambiguações de templos